Мамайлы () — село в Габалинском районе Азербайджана.

География 
Село расположено к юго-западу от районного центра Габала. Находится между селами Кюрд и Овджулу.

Инфраструктура 
В селе есть средняя общеобразовательная школа, библиотека.

Население 
Мамайлы Куткашинского магала упоминается в «Кавказском календаре» за 1856 год как «татарское» (азербайджанское) село. 
Язык населения обозначается «татарским» (азербайджанским), религиозная принадлежность - мусульмане-сунниты.

«Кавказский календарь», на 1915 год, фиксирует «татарское» (азербайджанское) село Мамайлы Арешского уезда с населением 184 человека.

Известные уроженцы 
 Закир Ахмедов — советский азербайджанский рисовод, Герой Социалистического Труда.
 Бадам Мурадханова — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Беновша Расулова — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Габалинского района